Condado de Hamilton es el nombre de 10 condados de los Estados Unidos, llamados así en honor a Alexander Hamilton, primer Secretario del Tesoro de Estados Unidos (excepto los indicados entre paréntesis):

 Condado de Hamilton (Florida).
 Condado de Hamilton (Illinois).
 Condado de Hamilton (Indiana).
 Condado de Hamilton (Iowa) (en honor a William W. Hamilton, presidente del Senado del estado de Iowa).
 Condado de Hamilton (Kansas).
 Condado de Hamilton (Nebraska).
 Condado de Hamilton (Nueva York).
 Condado de Hamilton (Ohio), el condado con mayor población de la lista.
 Condado de Hamilton (Tennessee).
 Condado de Hamilton (Texas) (en honor a James Hamilton Jr., gobernador de Carolina del Sur de 1830 a 1832).